Södrasjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Södrasjön (Almundsryds socken, Småland), sjö i Tingsryds kommun,  (17,1 ha)
Södrasjön (Ramkvilla socken, Småland), sjö i Vetlanda kommun,  (22,1 ha)
Södrasjön (Södra Ljunga socken, Småland), sjö i Ljungby kommun,  (37,9 ha)
Södrasjön, Värmland, sjö i Arvika kommun,  (1,11 km²)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn